Rauhes Moor ist der Name folgender Moorgebiete: 
 Rauhes Moor (Niedersachsen), ein Naturschutzgebiet im niedersächsischen Landkreis Harburg. 
 Rauhes Moor (Mecklenburg-Vorpommern), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Vorpommern-Rügen.